

Patronyme 
Motin est le nom de famille de :
 Cendra Motin (1975-), personnalité politique française ;
 Jeanne Motin (1615 - 1666), personnalité politique canadienne ;
 Johan Motin (née en 1989), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Margaux Motin (née en 1978), illustratrice française ;
 Marion Motin (née en 1981), chorégraphe française ;
 Pierre Motin (1566 - 1612), poète français.

Toponyme 
 Le Bubuli Motin est un sommet montagneux du Pakistan.

Autre signification 
 Motín de Aranjuez est un soulèvement populaire en 1808 en Espagne.

Article connexe 
  Motín (Motín signifie "révolte" en espagnol)

Homonymie de patronyme